Taylor County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Taylor County (Florida)
 Taylor County (Georgia)
 Taylor County (Iowa)
 Taylor County (Kentucky)
 Taylor County (Texas)
 Taylor County (West Virginia)
 Taylor County (Wisconsin)